Ingelman-Sundberg kan syfta på:

Axel Ingelman-Sundberg, 1910-2009, svensk professor i obstetrik
Catharina Ingelman-Sundberg, född 1948, svensk journalist och författare
Magnus Ingelman-Sundberg, född 1951, svensk professor i toxikologi
Martin Ingelman-Sundberg, 1922-2005, svensk flygtekniker

Svenska efternamn